Erewash peut faire référence à : 

 Borough d'Erewash, un district d'administration locale dans le comté de Derbyshire, Angleterre
  est la vallée de la rivière Erewash
 , rivière en Angleterre
 Erewash (circonscription britannique), circonscription du Derbyshire à la Chambre des communes britannique
 , large canal dans le Derbyshire
 , un embranchement de Chesterfield à Long Eaton
 , Ilkeston
 , est une station de radio communautaire diffusant dans le borough d'Erewash